"Merosaurus" es el nombre informal dado a un género de un posible dinosaurio terópodo tetanuro que vivió a finales del  período Jurásico, hace aproximadamente 190 millones de años en el Sinemuriano e Inglaterra. La  especie tipo, "Merosaurus newmani", fue nombrada por Samuel Welles, H.P. Powell y A. Pickering en 1995, basados en un algunos huesos de una pata (la articulación de la rodilla) que anteriormente fueron asociados con Scelidosaurus.

Referencias

 Pickering, S., 1995. "Jurassic Park: Unauthorized Jewish Fractals in Philopatry," A Fractal Scaling in Dinosaurology Project, 2nd revised printing, Capitola, California: 478 pp.

Dinosaurios inválidos